Ulano ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Ulano (1920–2014) US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und Schlagzeuglehrer.
 Mark Ulano (* 1954), US-amerikanischer Tontechniker.